Lycopus može označavati:
Lycopus (Plantae), biljni rod porodice Lamiaceae
Lycopus (Animalia), rod paučnjaka porodice Thomisidae.